Timeout – przerwa w grach sportowych, zarządzana na prośbę jednej drużyn
 Timeout – metoda wychowawcza
 Timeout – termin z zakresu telekomunikacji i informatyki
 Time Out – brytyjskie wydawnictwo a także nazwa czasopisma przezeń wydawanego

Zobacz też 
 abort